Vallata – nel linguaggio comune, sinonimo di valle
Vallata – comune italiano della provincia di Avellino
Vallata – frazione del comune di Barcis in provincia di Pordenone
Vallata – valle della provincia di Treviso

Altri progetti